Алексе́й Вале́рьевич Я́шин () — российский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий.

Чемпион мира (1993). Заслуженный мастер спорта России (1993).

Входит в десятку наиболее результативных российских хоккеистов НХЛ, занимает девятое место по забитым голам (337) и десятое по набранным очкам (781) в регулярных чемпионатах.

Введён в Зал славы ИИХФ в 2020 году.

Биография 

Родился в Свердловске, рос в спортивной семье — мать Татьяна Викторовна играла в волейбольной команде «Уралочка», а отец Валерий Николаевич — в гандбольном клубе «Калининец». Хоккеем начал заниматься с 5 лет — сначала во дворе, затем в спортивной школе. Первым тренером был Валерий Георгиевич Голоухов.
Подопечный Германа Чумачека.

В высшей лиге советского хоккея начал выступать за свердловский «Автомобилист» осенью 1990 года. С сезона 1991/92, приняв приглашение Владимира Юрзинова, начал играть за московское «Динамо». В составе клуба побеждал в первенстве СНГ (1991/92) и МХЛ (1992/93), выступал в одной тройке с Сергеем Петренко и Яном Каминским.

Чемпион мира среди молодёжи 1992 года. Чемпион мира 1993 года.

На драфте НХЛ 1992 года выбран в 1 раунде под общим 2 номером клубом «Оттава Сенаторз». Летом 1993 года заключил пятилетний контракт с новым клубом, а в итоге провёл в нем восемь сезонов.

В своём первом сезоне в НХЛ был признан лучшим игроком «Оттава Сенаторз», при этом получал наименьшую зарплату.

В начале сезона 1995/96 некоторое время провёл в московском ЦСКА.

Был капитаном «Сенаторз» в сезоне 1998/99. Яшин был вторым российским хоккеистом, ставшим капитаном клуба НХЛ, и первым — на постоянной основе.

Пропустил сезон 1999/2000 из-за забастовки.

23 июня 2001 года обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», где выступал шесть сезонов. Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/2005 играл в ярославском «Локомотиве». Был капитаном «Айлендерс» в сезонах 2005/06 и 2006/07.

В своём последнем сезоне в НХЛ в клубе «Нью-Йорк Айлендерс» получал самую высокую зарплату в НХЛ, но был травмирован (в столкновении коньком была разрезана рука — порваны сухожилия и нерв). В результате, клуб «Нью-Йорк Айлендерс» решил выплатить Яшину неустойку в 18 млн долларов, чтобы не платить 25 млн долларов, оставшихся невыплаченными по контракту.

После окончания выступлений в НХЛ играл в ярославском «Локомотиве» и петербургском СКА.

21 сентября 2011 было сообщено о переходе Яшина в ЦСКА.

Участник «Матча звёзд КХЛ», капитан «Команды Яшина».

Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года (6 матчей, 3+3), бронзовый — 2002 года (6 игр, 1+1). Участник Олимпиады 2006 года (8 поединков, 1+3). В конце 1990-х, первой половине 2000-х практически ежегодно выступал за национальную сборную на чемпионатах мира — всего 59 матчей, 24 гола, 16 передач. Бронзовый призёр чемпионата мира 2005 года.

7 декабря 2012 года — 28 февраля 2014 года — генеральный менеджер национальной женской сборной России по хоккею.

23 августа 2013 года — 28 февраля 2014 года — ассистент генерального менеджера сборной России по хоккею.

Личная жизнь 
Подруга (на 2009 год) — американская модель и актриса Кэрол Альт (род. 1 декабря 1960). У Алексея есть младший брат Дмитрий (1981 г. р.), который также занимался хоккеем.

Награды 
 Чемпион мира (1993) (сборная России)
 Бронзовый призёр чемпионата мира в Австрии (2005) (сборная России)
 Серебряный призёр Олимпиады в Нагано (1998) (сборная России)
 Бронзовый призёр Олимпиады в Солт-Лейк Сити (2002) (сборная России)
 Чемпион СНГ (1991/92)
 Чемпион МХЛ (1992/93)
 Бронзовый призёр чемпионата России (2004/2005)
 Серебряный призёр чемпионата России (2007/2008)
 Серебряный призёр КХЛ (2008/2009)
 Обладатель приза «Золотая клюшка» (самый ценный игрок чемпионата России) (2007/2008)
 Обладатель приза «Золотой шлем» (символическая сборная чемпионата России) (2007/2008)
 Участник матча всех звёзд НХЛ (1994, 1999, 2002)
 Участник матча всех звёзд КХЛ (2009, 2010, 2011)
 Обладатель Кубка Шпенглера (2010)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

 Алексей Яшин: «Говорят, что у меня хороший бросок»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург